Girolami - antica famiglia di Firenze
 Marino Girolami (1914-1994) – regista italiano
 Ennio Girolami (1935-2013) – attore italiano, figlio di Marino
 Enzo Girolami (1938) – regista italiano, figlio di Marino
 Romolo Girolami (1931) – regista italiano, fratello di Marino
 Remigio dei Girolami (1247–1319) - predicatore italiano
 Renzo Girolami (1939-2000) – cineasta italiano, cugino di Ennio e di Enzo
 Simone Girolami (1971) – pilota motociclistico italiano
 Néstor Girolami (1989) – pilota automobilistico argentino
 François-Antoine Girolami (1839-1919) – presbitero francese